Аббревиатура:
 ДБ — дальний бомбардировщик (пример: ДБ-2, ДБ-3 и др.).
 дБ — децибел. Русское обозначение единицы «децибел» — «дБ» (неправильно: дб, Дб, ДБ).
 Д., Б.! или ДБ — частоупотребительное выражение (в особенности, в письменных текстах), обозначающее содержание оговорки министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова на зарубежной пресс-конференции в 2015 г.